Воронино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Воронино — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Воронино — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Воронино — деревня в Клецком районе Минской области.
 Воронино — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия

Вологодская область 
 Воронино — деревня в Великоустюгском районе.
 Воронино — деревня в Вологодском районе.
 Воронино — деревня в Грязовецком районе.
 Воронино — деревня в Кирилловском районе.
 Воронино — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Воронино — деревня в Тотемском районе.
 Воронино — посёлок в Усть-Кубинском районе.
 Воронино — деревня в Устюженском районе.
 Воронино — деревня в Харовском районе.
 Воронино — село в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Воронино — деревня в Заволжском районе.
 Воронино — деревня в Лухском районе.

Калужская область 
 Воронино — деревня в Бабынинском районе.
 Воронино — деревня в Жуковском районе.
 Воронино — деревня в Медынском районе.
 Воронино — деревня в Мосальском районе.
 Воронино — деревня в Ферзиковском районе.

Костромская область 
 Воронино — деревня в Галичском районе.
 Воронино — деревня в Костромском районе.

Красноярский край 
 Воронино — деревня в Уярском районе.

Курская область 
 Воронино — деревня в Льговском районе.

Ленинградская область 
 Воронино — деревня в Ломоносовском районе.
 Воронино — деревня в Сланцевском районе.

Московская область 
 Воронино — деревня в Зарайском районе.
 Воронино — деревня в Истринском районе.
 Воронино — деревня в Клинском районе.
 Воронино — деревня в Можайском районе.
 Воронино — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Воронино — деревня в Серпуховском районе.

Нижегородская область 
 Воронино — село в Зиняковском сельсовете Городецкого района.
 Воронино — деревня в Николо-Погостинском сельсовете Городецкого района.

Новгородская область 
 Воронино — деревня в Батецком районе.

Оренбургская область 
 Воронино — посёлок в Шарлыкском районе.

Орловская область 
 Воронино — деревня в Дмитровском районе.

Псковская область 
 Воронино — деревня в Бежаницком районе. 
 Воронино — деревня в Опочецком районе.
 Воронино — деревня в Палкинском районе.
 Воронино — деревня в Плюсском районе.
 Воронино — деревня в Пыталовском районе.

Саратовская область 
 Воронино — село в Самойловском районе.

Свердловская область 
 Воронино — деревня в Режевском городском округе.

Смоленская область 
 Воронино — деревня в Дорогобужском районе, упразднена в 2010 г.
 Воронино — деревня в Духовщинском районе.
 Воронино — деревня в Смоленском районе.

Татарстан 
 Воронино — деревня в Зеленодольском районе.

Тверская область 
 Воронино — деревня в Андреапольском районе.
 Воронино — деревня в Оленинском районе.

Томская область 
 Воронино — деревня в Томском районе.

Удмуртия 
 Воронино — деревня в Юкаменском районе.

Челябинская область 
 Воронино — село в Уйском районе.

Ярославская область 
 Воронино — деревня в Большесельском районе.
 Воронино — деревня в Митинском сельском поселении Гаврилов-Ямского района.
 Воронино — деревня в Шопшинском сельском поселении Гаврилов-Ямского района.
 Воронино — деревня в Даниловском районе.
 Воронино — деревня в Некрасовском районе.
 Воронино — село в Ростовском районе.
 Воронино — деревня в Рыбинском районе.
 Воронино — деревня в Тутаевском районе.

Украина 
 Воронино — село в Братском районе Николаевской области.
 Воронино — село в Белопольском районе Сумской области.

См. также 
 Воронино-Лахны
 Воронино-Пашня
 Воронино-Яя

 
 
 Воронинка